{{DISPLAYTITLE:Vitamin B8}}
Vitamin B8 je bivši naziv za nekoliko hemijskih jedinjenja, koja se više ne smatraju vitaminom:

 Adenozin monofosfat (AMP)
 Inozitol